San Quirico kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Quirico in Collina, ort, Toscana, Province of Florence, 
 San Quirico (ort i Italien, Veneto), Provincia di Vicenza, 
 San Quirico (ort i Italien, Toscana, Provincia di Grosseto), 
 San Quirico (ort i Italien, Toscana, Provincia di Pistoia), 
 San Quirico (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Como, 
 San Quirico (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo), 
 San Quirico (ort i Italien, Lazio), Provincia di Frosinone, 
 San Quirico (ort i Italien, Abruzzo), Provincia di Pescara, 
 San Quirico (ort i Italien, Sardinien), Provincia di Sassari, 
 San Quirico (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Alessandria), 
 San Quirico d'Orcia, en ort och kommun i provinsen Siena i regionen Toscana i Italien

 Santi Quirico e Giulitta, en kyrkobyggnad och titelkyrka i Rom
 
Robotskapade Italienförgreningar